Míchel (ur. 1963) – hiszpański trener piłkarski i piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Míchel (ur. 1975) – hiszpański trener piłkarski i piłkarz grający na pozycji pomocnika